KSS steht für:
 Kantonsschule Sargans, Mittelschule des Schweizer Kantons St. Gallen in der Gemeinde Sargans 
 Kearns-Sayre-Syndrom, mitochondrial vererbte Krankheit
 Kleine saamische Schriften, eine Schriftenreihe
 Komunistická strana Slovenska (Begriffsklärung) (deutsch Kommunistische Partei der Slowakei), frühere wie auch gegenwärtige politische Parteien in der früheren sowie heutigen Slowakei und in der ehemaligen Tschechoslowakei
 Konferenz der Sächsischen Studentenräte als gesetzlicher Zusammenschluss der Studentenräte nach dem Sächsischen Hochschulfreiheitsgesetz
 Kreis Schaad Schaad Architekten
 Kristiania Sporveisselskab, ehemaliger Straßenbahnbetreiber innerhalb der Straßenbahn Oslo
 Kühlschmierstoffe (Kühlschmiermittel), auch Bohr- oder Schleifmilch genannt
 Küstenschutzschiff der Volksmarine der DDR, das dem Einsatzprofil einer Fregatte entspricht
 Velocette KSS, britisches Motorrad von Velocette
 Haltepunkt Solingen-Schaberg (DS100-Code)
 Sikasso Airport (IATA-Code), Flugplatz in Sikasso, Mali
 Knight of the Order of St. Sylvester, Ordensklasse des päpstlichen Silvesterordens
 Kunsteisbahn- und Schwimmbadgenossenschaft Schaffhausen KSS, die Betreiberin des KSS Freizeitpark Schaffhausen

kss steht für:
 Süd-Kissi (ISO-639-3-Code), Varietät von Kissi (Sprache), westatlantische Tonsprache in Liberia und in Sierra Leone

.kss steht für:
 .kss, Musikformat

KSS